Hanka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hanka (ö),

Finland 
 Ett färjläge på Aaslaluoto i Rimito, sommartid med trafik på Nagu Kyrkbacken.

Robotskapade Antarktisförgreningar